Fehlfarbe steht für:

 beim Kartenspiel jene Farben, die nicht Trumpf sind; siehe Farbe (Kartenspiel)
 Zigarre mit fleckigem Deckblatt
 Briefmarke in falscher Farbe, siehe Abart (Philatelie) #Farbfehldruck
 eine nicht im Rassestandard vorgesehene Fellfarbe bei Rassehunden; siehe Fehlfarbe (Hundezucht)
 Fehlfarben bei der Fehlfarbendarstellung (= Falschfarbendarstellung); siehe Falschfarben

Siehe auch:
 Fehlfarben-Komposit, eine Methode der Fernerkundung
 Fehlfarben, eine deutsche Rockband